Vadencourt, commune française de l'Aisne
 Vadencourt, commune française de la Somme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France